Маделин Стоу () е американска актриса, родена на 18 август 1958 г. Известна е с ролите си в киното през 80-те и 90-те години на 20 век.

Филмография

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Родени в Лос Анджелис